Albalatillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albalatillo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Albalatillo (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar